Дзини:
 Дзини, Даниэла (род. 1959) — итальянская горнолыжница.
 Дзини, Катя (род. 1981) — итальянская шорт-трекистка.
 Дзини, Мара (род. 1979) — итальянская шорт-трекистка.